

Patronymie
 Maurice Gravelines (1891-1973) est un footballeur français.

Toponymie
Gravelines,une commune située dans le département du Nord
Canton de Gravelines
Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral, une équipe de basket-ball
Centrale nucléaire de Gravelines

Histoire
Bataille de Gravelines (1558), une victoire de l'armée espagnole
Bataille de Gravelines (1588), une victoire remportée par la flotte anglaise